

Чкаловське — смт, Чугуївський район, Харківська область

Чкаловське — присілок, Іглінський район, Башкортостан